Ла-Шапе́ль-дю-Мон-де-Франс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 25 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-дю-Мон-де-Франс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-дю-Мон-де-Франс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара